

Schönefeld – comune del Brandeburgo
 Schönefeld – frazione del comune di Nuthe-Urstromtal (Brandeburgo)
 Schönefeld – frazione del comune di Niedergörsdorf (Brandeburgo)
 Schönefeld – località della città di Beelitz (Brandeburgo)

Aeroporto di Berlino-Schönefeld

Pagine correlate 
 Schönfeld